St. Andrews oder St Andrews ist der Name folgender geographischer Objekte:

 St Andrews, Stadt im Kingdom of Fife, Schottland, Vereinigtes Königreich
 St. Andrews (Neuseeland), Stadt in der Region South Canterbury, Neuseeland
 St. Andrews (New South Wales), Vorort von Sydney, Australien
 St. Andrews (Victoria), Vorort von Melbourne, Australien
 St. Andrews (New Brunswick) (auch St. Andrews-by-the-Sea), Kanada
 St. Andrews (Manitoba), Kanada 
 St. Andrews (Quebec), Kanada
 St. Andrews (Nova Scotia), Kanada
 St. Andrews (New York), Vereinigte Staaten
 St. Andrews (Washington), im Douglas County, Washington, Vereinigte Staaten
 Saint Andrews Bay, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik

St. Andrews bezeichnet:
 St. Andrews Cycle and Electrical Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Saint Andrew’s  steht für:
 Andreastag, Gedenktag von Andreas (Apostel) (30. November)

Siehe auch: 
 Sankt Andreas
 Saint Andrew
 Andreaskirche, Kirchen
 Andreaskloster, Klöster